Business intelligence
 Bi — позначення вісмуту